Fellbaum ist der Name von: 

 Christiane Fellbaum (* 1950), deutsche Linguistin
 Klaus-Rüdiger Fellbaum (* 1942), deutscher Elektrotechniker